Il doppio femminile del Dubai Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato insieme.

Martínez Sánchez ha fatto coppia con Liezel Huber e Llagostera Vives cpn Anastasija Rodionova, ma ha perso nel 1º turno contro Daniela Hantuchová e Agnieszka Radwańska.

Liezel Huber e María José Martínez Sánchez hanno battuto in finale Květa Peschke e Katarina Srebotnik 7–6(5), 6–3

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (finale)
 Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (campionesse)
 Chan Yung-jan /  Zheng Jie (secondo turno)
 Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (semifinali)

 Nuria Llagostera Vives /  Anastasija Rodionova (primo turno) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale) 
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (quarti di finale) 
 Timea Bacsinszky /  Iveta Benešová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2011